Алпийска купа () е традиционен летен, футболен турнир на водещите клубове на Италия, Швейцария и ГФР (в началото – 1960 г. участват само клубове от първите две страни, а от 1962 г. се включват и отбори от Франция.

В първите две годин за победител се обявява страната, чийто отбори имат най-много точки от играните срещи. От 1962 г. купата се връчва на победителя, който има преимущество в точките (отбори от една и съща страна не играят помежду си). От 1963 г. турнира се устройва само на територията на Швейцария. Последното издание е през 1987 г.

НОСИТЕЛИ

Като държави

Финалите

Външни препратки 
  Cup of the Alps

Международни футболни турнири
Турнири по футбол в Италия
Футбол в Швейцария
Турнири по футбол в Германия
Турнири по футбол във Франция